In 1932 werd het twaalfde Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. Er werden regionale competities gespeeld en de kampioenen ontmoetten elkaar in de finaleronde die gespeeld werd van 18 tot 25 december. Grêmio werd kampioen.

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Braziliaans competitievoetbal 1932